Krasne est le nom de :

Krasne dans l'oblast de Dnipropetrovsk ;
 Krasne, localité dans l’oblast de Kherson ;
 Krasne dans l'oblast de Lviv.

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Krasne dans le powiat de Przeworsk
 Krasne dans le powiat de Rzeszów 
 elle donne son nom à la gmina rurale Krasne 

dans la voïvodie de Lublin
 Krasne de la gmina de Rejowiec Fabryczny dans le powiat de Chełm
 Krasne (Wojsławice) dans le powiat de Chełm 
 Krasne dans le powiat de Lubartów
 Krasne dans le powiat de Zamość

dans la voïvodie de Mazovie
 Krasne 
 elle donne son nom à la gmina rurale Krasne 

dans la voïvodie de Podlachie
 Krasne dans le powiat d'Augustów
 Krasne dans le powiat de Białystok
 Krasne (Giby) (Gmina Giby) dans le powiat de Sejny 
 Krasne (Gmina Krasnopol) dans le powiat de Sejny 
 Krasne dans le powiat de Sokółka

dans la voïvodie de Poméranie
 Krasne 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale.
 Krasne 

Homonymie de toponyme